I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 - 6. sezon walki o mistrzostwo Czarnogóry organizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (czarnog. Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 14 października 2011 roku i trwał do 29 marca 2012 roku. 

Liczbę drużyn biorących udział zwiększono do ośmiu. Kluby  i  wycofały się w trakcie rozgrywek.

Mistrzem Czarnogóry czwarty raz z rzędu został klub , który w finale fazy-play-off pokonał klub .
 
W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Czarnogórę reprezentował klub , który otrzymał dziką kartę, natomiast w Pucharze CEV - .

System rozgrywek 
 Faza zasadniczaW fazie zasadniczej osiem zespołów rozegrało ze sobą systemem kołowym po dwa spotkania. Cztery najlepsze awansowały do fazy play-off.
 Faza play-offFaza play-off składała się z półfinałów i finałów. Mecze półfinałowe grane były do dwóch zwycięstw, natomiast finały do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, liczba widzów

Bibliografia 
 
 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2011 w Czarnogórze
2012 w Czarnogórze